Speed of Light – album di Corbin Bleu del 2009
 Speed of Light – singolo degli Iron Maiden del 2015